Mariusz Stanisław Jaskólski (zm. 1683) – starosta stuliński i rzemieńczucki
 Mariusz Jaskólski (ur. 1952) – polski chemik